Jean Antoine Letronne — arqueólogo francês
Letronne (cratera) — remanescente inundado de lava de uma cratera lunar
Baía de Letronne

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos